Села:
 Солодке — Донецька область, Мар'їнський район
 Солодке — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Солодке — Запорізька область, Михайлівський район